Chiesa del Nome di Maria – a Bornate
 Chiesa del Nome di Maria – a Castiglione d'Orcia
 Chiesa del Nome di Maria – a Loppio, frazione di Mori
 Chiesa del Nome di Maria – a Savona

Pagine correlate 
 Chiesa del Santissimo Nome di Maria (disambigua)